Dit is de wereldranglijst van mei 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 mei 2003.

Mannen 05